В парному розряді жіночого тенісного турніру Singapore Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Anna Maria Fernández і Джулі Річардсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Сенді Коллінз і Шерон Волш 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

 Сенді Коллінз /  Шерон Волш (фінал)
 Лі Антонопліс /  Барбара Геркен (півфінал)

 Anna Maria Fernández /  Джулі Річардсон (чемпіонки)
 Луїс Філд /  Мерседес Пас (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Singapore Open